Michális Spéngos (en ) est un écrivain grec né en 1963 à Ioannina. Il a étudié la physique nucléaire. Il a écrit les romans Des Sentiments (2001), La Dernière excuse (2002, Ellinika Grammata) et un recueil de nouvelles Bili le tigre (2004, Aigeas).

Œuvres

Romans 
 2001 :  (Des Sentiments), .
 2002 :  (La Dernière excuse), .
 2004 :  (Bili le tigre), .
 2004 :  (L'Aveu d'un physicien nucléaire), .
 2007 : Imperium, .

Théâtre 
 2006 : , e-book.
 2010 : , e-book.

Autres 
 2005 : , .
 2010 : , .

Liens externes 
 
  Biographie sur le site de Michális Spéngos

Écrivain grec du XXIe siècle
Dramaturge grec moderne
Dramaturge du XXIe siècle
Nouvelliste grec
Nouvelliste du XXIe siècle
Romancier grec
Romancier du XXIe siècle
Naissance en 1963
Naissance à Ioannina